CETIM est un sigle pouvant faire référence :
 au Centre technique des industries mécaniques, en France ;
 au Centre Europe-Tiers Monde, une ONG fondée en 1970, dotée d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies.

Références